Batahan (Ranah Batahan), een plaats in het regentschap West-Pasaman in de Indonesische provincie West-Sumatra
 Batahan (Kotanopan), een plaats in het regentschap Mandailing Natal in de Indonesische provincie Noord-Sumatra
 Batahan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Mandailing Natal in de Indonesische provincie Noord-Sumatra